Vado Ancho kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Vado Ancho (kommun), Departamento de El Paraíso,

Mexiko 

 Vado Ancho, Mexiko, ort, Chiapas, Siltepec,